Gran Carretera del Norte puede referirse a:

 Gran Carretera del Norte o panafricana, ideada por Cecil Rhodes.
 Gran Carretera del Norte, sección de la panafricana conservada y mejorada que atraviesa Zambia.